O Sur Sports Club é um clube de futebol omani com sede em Sur (Omã). A equipe compete no Campeonato Omani de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1969.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Omã
Clubes de futebol fundados em 1969
Sur (Omã)